Hrvatska:
 Prigorje, područje zapadno od Zagreba 
 Prigorje (Đurmanec), naselje u općini Đurmanec, Krapinsko-zagorska županija
 Prigorje Brdovečko, naselje u općini Brdovec, Zagrebačka županija